

Населені пункти та їхні частини
 Міхалкі — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалкі — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалкі — село в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Міхалкі — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Міхалкі — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міхалкі — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міхалкі — частина села Хишувкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Міхалкі — частина села Рафалівська Воля (Воля-Рафаловська) в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Міхалкі — колонія в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Міхалкі — колонія в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки